Kabinett Koizumi steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Koizumi I
 Kabinett Koizumi I (1. Umbildung)
 Kabinett Koizumi I (2. Umbildung) 
 Kabinett Koizumi II
 Kabinett Koizumi II (Umbildung)
 Kabinett Koizumi III
 Kabinett Koizumi III (Umbildung)